Vich puede hacer referencia a:

 Vich, una localidad española de la provincia de Barcelona.
 Vich, un localidad suiza del cantón de Vaud.
 Vigo di Fassa, una localidad italiana.